Rewind: The Definitive Collection é um álbum-coletânea do guitarrista estadunidense Neil Zaza, que abrange o período de 1992 até 2004. O CD duplo é uma espécie de "best of" do artista, com músicas dos cds anteriores, musicas demos, writing sessions, outtakes, como convidado, músicas ao vivo, e muito mais...

Músicas dos CDs anteriores:
"Two Hands One Heart" - "Faith"
"Thrills & Chills" - "Melodia", "Untitled", "Tobaber"
"Sing" - "Everything I Should Have Said..."
"Staring At The Sun"  - "I Spy", "Fargo", "Lost In Your Dream"
"Melodica" - "All My Life", "Melodica", "Across The Sands"

Musicas demos - "Town Without Pity", "Sleepwalk"

Writing sessions - "Simple Life"

Outtakes - "Eleanor Rigby"

Como convidado - "Lords Of Karma" Vai/Satriani Tribute ("Friends") -

Músicas Ao Vivo - "Little Drummer Boy", "Higher And Higher", "We Three Kings", "Frankenstein", "The Joof"

E outras...

Faixas

CD 1 
I Spy (4:00)
All My Life... (5:37)
Fargo (3:37)
Little Drummer Boy (Live) (5:27)
Lost In Your Dream (5:06)
Melodica (5:21)
Jesu, The Joy Of Man's Desiring (6:05)
Higher And Higher (Live) (3:36)
Melodia (3:27)
Town Without Pity (Demo) (2:36)
I'm Alright (Live) (5:09)
Zen, Karma And Other Good Things (5:53)
We Three Kings (Live) (5:40)
Untitled (3:28)
New, New Math (2:46)
Tobaber (4:19)
Across The Sands (5:51)

CD 2 
Friends (4:07)
Simple Life (Writing Session) (1:12)
This Time (5:41)
Frankenstein (Live) (6:52)
Eleanor Rigby (Outtake) (3:56)
Sleepwalk (Demo) (4:01)
Everything I Should Have Said... (6:06)
Miller's Atomic Mood Swing (Live) (4:32)
Faith (5:25)
Guitar Solo (Live) (9:51)
Oh Holy Night (Live) (5:31)
Fearless (Live) (4:28)
O Come, O Come Emmanuel (Live) (3:56)
The Joof (Live) (9:34)

Álbuns de rock instrumental
Coletâneas de 2005
Álbuns de Neil Zaza
Álbuns em língua inglesa